Senica je lahko:
 Senica - ptica (zastarelo za sinica)
 Senica, priimek več znanih ljudi  
 Senica, naselje na Slovaškem 
 Spodnja Senica, naselje v Sloveniji
 Zgornja Senica, naselje v Sloveniji